SIE Japan Studio (SIEJ) () — японская компания разработчик компьютерных игр, и дочерняя компания SIE Worldwide Studios. Компания была основана 16 ноября  для создания игр для PlayStation и настоящее время наиболее известна как разработчик серий игр Ape Escape, LocoRoco, Patapon, Gravity Rush и Knack.

В первом квартале 2021 года закончились и не были возобновлены контракты большого числа сотрудников. Студия была реорганизована вокруг команды Asobi Team к которой примкнули оставшиеся сотрудники.

Список разработанных игр

См. также 
 Team ICO
 Project Siren

Примечания

Ссылки 
  

Производители компьютерных игр Японии
Компании Токио
Компании, основанные в 1993 году
Производители компьютерных игр по алфавиту